La Estancita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Estancita, San Juanito de Escobedo, 
 La Estancita, Ameca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar